Heftenbach ist ein geographischer Name:

 Heftenbach (Aichhalden), Einzelhof im Ortsteil Rötenberg der Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rottweil, Baden-WÜrttemberg

 Heftenbach, falscher amtlicher Name des Hestenbachs, rechter Zufluss des Michelbachs (zum Kocher) unterhalb von Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heftenbach (Rötenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs (zur Kinzig) nach Schoren, Ortsteil Rötenberg, Gemeinde Aichhalden, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg